Куртишоара има више значења:

 Куртишоара (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Куртишоара (Куртишоара), насеље у округу Олт у Румунији
 Куртишоара (Добрецу), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Куртишоара (Олт), општина у округу Олт у Румунији